Niemcy:
 Großensee – dzielnica Werra-Suhl-Tal
 Großensee – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn 
 Großensee – jezioro w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn